Métastase (du grec ancien : , formé du préfixe , voir  méta-, signifiant « au-delà » et de , « position ») fait notamment référence à :
 métastase, foyer tumoral issu à partir d'un foyer primitif de la migration de produits pathologiques par voie lymphatique (virus, bactéries : métastase infectieuse ; parasite : métastase parasitaire) ou par voie sanguine (cellules cancéreuses : métastase cancéreuse). Cette définition biologique est souvent restreinte au cas clinique de la métastase cancéreuse ;
 Voir métastase osseuse pour ce cas particulier de métastase.
 la mort ;
 Pietro Metastasio, dit Métastase, poète italien ;
 la métastase, qui est aussi le nom d'une figure de style dont l'emploi est vieilli et aujourd'hui inusité. Sa définition dans le Littré est : figure de rhétorique consistant à rejeter sur le compte d'autrui les choses que l'orateur est forcé d'avouer.

Metastasis fait notamment référence à : 
 Metastasis, une œuvre orchestrale du compositeur grec Iannis Xenakis.